

Zoologie 
 le coryllis vernal (nom d’une espèce d’oiseau) ;
 le point vernal (astronomie).
 la vernalisation, qui est une technique agricole.

Toponyme 

 Vernal, ville américaine, siège du comté de Uintah, dans l’État de l’Utah.

Patronyme 

  (né le ), musicien écossais.
 Irène Vernal  (née à Anvers le  et morte en septembre 2008), actrice belge.
 Jean-Luc Vernal (1944-2017), journaliste et  scénariste belge de bande dessinée.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais
Patronyme belge